Сима Милутиновић може бити:

 Сима Милутиновић (конструктор авиона), југословенски конструктор авиона
 Сима Милутиновић Сарајлија, српски пјесник и историчар